Лютославский — фамилия:

 Лютославский, Винсент (1863—1954) — польский филолог-классик и мыслитель
 Лютославский, Витольд (1913—1994) — польский композитор и дирижер
 Лютославский, Казимир (1880—1924) — польский католический священник, политический деятель, доктор медицины и теологии, член парламента и Законодательного сейма, журналист, педагог.